Osoby o tym nazwisku:
 Enrico Corradini – włoski polityk, pisarz i filozof
 Giancarlo Corradini – włoski piłkarz i trener piłkarski
 Pier Marcellino Corradini – rzymskokatolicki biskup, kardynał